Торфоболото — название нескольких населённых пунктов:
 Торфоболото — посёлок в городском округе Мытищи Московской области.
 Торфоболото — посёлок в Ульяновском районе Ульяновской области.